Горохуватка — річка в Кагарлицькому та Рокитнянському районах Київської області
Горохуватка — село, Київська область, Кагарлицький район

Див. також 
 Гороховатка